Janusz Popko (1944–2021) – polski konstruktor komputerów, współtwórca między innymi komputera osobistego Mazovia 1016
 Janusz Popko – polski ortopeda, prof. dr hab.

Przypisy